

Persone
 Andrew Hein (1984) – pallavolista statunitense
 Christoph Hein (1944) – scrittore e traduttore tedesco
 Franz Hein (1892-1976) – chimico tedesco
 Gauthier Hein (1996) – calciatore francese, di ruolo centrocampista 
 Harald Hein (1950-2008) – schermidore tedesco, campione olimpico
 John Hein (1886-1963) – lottatore statunitense
 Karl Hein (1908-1982) – martellista tedesco
 Manfred Peter Hein (1931) – scrittore e traduttore tedesco
 Mel Hein (1909-1992) – giocatore di football americano statunitense
 Piet Hein  (1905-1996) – matematico, inventore, scrittore, poeta e scienziato danese
 Raina Hein (1987) – modella statunitense

Altro
 Piet Hein –  panfilo della regina Giuliana dei Paesi Bassi